Джон Гордон:  (1861—1941) — британский футболист, обладатель Кубка Англии в составе клуба «Престон Норт Энд» (1889).
  (1928—2022) — канадский хоккейный тренер, главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота Норт Старз» (1970—1973, 1974—1975).
 Гордон, Джон, 11-й граф Сазерленд (1525—1567) — шотландский магнат.
  (1544—1619) — шотландский пресвитерианский священник, епископ Галлоуэя (1575—1586).
 Гордон, Джон (ум. 1648) — полковник Священной Римской империи.
 Гордон, Джон, 14-й граф Сазерленд (1609—1679) — шотландский аристократ и землевладелец.
  (ок. 1655—1730) — шотландский торговец и политик, член Палаты общин Великобритании (1708—1710).
 Гордон, Джон, 16-й граф Сазерленд (1661—1733) — шотландский аристократ, военный и государственный деятель.
  (1750—1840) — британский аристократ и политик, член Палаты общин (1781—1782).
  (1786—1818) — британский анатом, критик френологии, член Эдинбургского королевского общества (с 1812).
  (1815—1845) — американский осуждённый убийца; последний преступник, казнённый в штате Род-Айленд; помилован в 2011 году.
  (ок. 1776—1858) — британский военный и политический деятель, член Палаты общин (1826—1832).
  (1849—1922) — ирландский юрист и политик, член Палаты общин Великобритании (1900—1916), генеральный прокурор (1915—1916) и судья Высокого суда Ирландии (1916—1922).
  (1886—1933) — британский крикетчик, игрок Чемпионата графств в составе команды Суррея.
  (1886—1971) — британский футболист, игрок клуба 1-го дивизиона Шотландской лиги «Хиберниан».
  (1890—1974) — британский журналист, главный редактор газеты Sunday Express (1928—1952).
  (1912—1981) — ирландский католический священник и дипломат, делегат Святого Престола в Таиланде, Лаосе и на Малаккском полуострове (1962—1965), в Северной Африке (1965—1967) и Южной Африке (1967—1971), апостольский нунций в Индии (1971—1976) и Нидерландах (1976—1978).
  (род. 1941) — американский военный моряк, генеральный судья-адвокат ВМС США (1990—1992).
 Гордон, Джон (род. 1958) — американский кёрлингист.
  (род. 1978) — новозеландский бадминтонист, чемпион Океании в мужских парах (2004).
  — канадский профсоюзный деятель, президент Канадского союза государственной службы (2006—2012).
 Гордон, Джон Браун (1832—1904) — американский генерал, участник Гражданской войны в США.  (1863—1949) — британский врач, психиатр и политик, лорд-мэр Нориджа (1914—1915), член Эдинбургского королевского общества (с 1897).
  (1887—1959) — британский военный и политический деятель, главный комиссар провинции Кург (1937—1940).
  (1644—1726) — шотландский пресвитерианский и католический священник, епископ Галлоуэя (1687/1688—1697).
  (1813—1865) — британский юрист, член Эдинбургского королевского общества (с 1849), шериф Абердина (1847 и 1848) и Эдинбурга (1848 — ок. 1852).
  (1814—1870) — британский военный деятель, генерал-инспектор Корпуса королевских инженеров (1869—1870).
  (1788—1864) — британский зудожник-портретист, президент Королевской шотландской академии (1850—1864).
  (1879—1965) — североирландский политик, член Палаты представителей Ирландии (1921—1922).
  (1850—1923) — австралийский юрист и политик, генеральный прокурор Южной Австралии (1899—1903).
  (1850—1915) — британский политик, член Палаты общин (1895—1906, 1911—1914).
  (1931—2001) — британский футболист, финалист Кубка ярмарок в составе клуба «Бирмингем Сити» (1960).